Юстас Ласицкас (; 6 октября 1997, Вильнюс, Литва) — литовский футболист, полузащитник клуба «Олимпия (Любляна)» и сборной Литвы.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник школы вильнюсского «Жальгириса». На взрослом уровне начинал играть в 2013 году в фарм-клубе «Жальгириса». За основной состав команды дебютировал 23 ноября 2014 года, в матче чемпионат Литвы с клубом «Гранитас». В составе «Жальгириса» Ласицкас выступал до 2017 года и трижды выиграл с командой чемпионат страны, однако стать основным игроком клуба так и не смог. В 2017 году на правах аренды он перешёл в сербский клуб «Земун», где провёл один сезон и сыграл 34 матча и забил 3 гола в чемпионате Сербии. Летом 2018 года, после окончания аренды, игрок покинул «Жальгирис» и подписал контракт с польским клуб «Ягеллония», однако за целый сезон в клубе сыграл лишь в одном матче чемпионате Польши и одном матче Кубка Польши. Летом 2019 года перешёл в сербский клуб «Вождовац».

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Литвы 24 марта 2018 года в товарищеском матче со сборной Грузии, в котором вышел на замену на 60-й минуте вместо Арвидаса Новиковаса.

Достижения 
«Жальгирис»
 Чемпион Литвы (3): 2014, 2015, 2016
 Обладатель Кубка Литвы (2): 2015/2016, 2016
 Обладатель Суперкубка Литвы (2): 2016, 2017

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Жальгирис Б»
Игроки ФК «Земун»
Игроки ФК «Ягеллония»
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Олимпия» Любляна